Ángela Medina puede referirse a:

 Ángela Medina, enfermera argentina
 Ángela Medina, yudoka española